Пикуль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пикуль, Валентин Саввич (1928—1990) — советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.
 
 Пикуль, Надежда Георгиевна (1956—2016) — советская и российская оперная певица, заслуженная артистка России.
*  Пикуль Александр Николаевич (14.01.1970) - Мастер спорта СССР по боксу.

Другое 
 Пикуль (мера веса) (:en:Picul) — традиционная мера веса в Юго-Восточной Азии, равная 100 кэтти, или около 50-60 кг; в Китае называлась «дань» или «там» (камень).